Ferschl ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Ferschl (1929–2006), österreichischer Statistiker und Professor
 Karl-Heinz Ferschl (* 1944), deutscher Fußballspieler
 Maria Ferschl (1895–1982), österreichische Schriftstellerin und Kirchenlieddichterin
 Susanne Ferschl (* 1973), deutsche Politikerin (Die Linke), MdB